Turneul de tenis de la Wimbledon 2021 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la  All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit.  Novak Djokovic și-a apărat cu succes titlul la simplu masculin, adjudecându-și cel de-al 20-lea titlu de Grand Slam, învingându-l pe Matteo Berrettini în finală. Simona Halep, campioana la simplu femnin din 2019, s-a retras din competiție din cauza unei leziuni la gambă. Titlul feminin la simplu a fost câștigat de Ashleigh Barty, care a învins-o pe Karolína Plíšková în finală.

După anularea turneului din 2020 din cauza pandemiei COVID-19, turneul principal a început luni, 28 iunie 2021 și s-a încheiat duminică, 11 iulie 2021. Campionatele din 2021 au fost ediția a 134-a și al treilea turneu de Grand Slam al anului. A fost jucat pe terenuri de iarbă și face parte din Turul ATP, Turul WTA, Circuitul ITF Junior și Turul ITF pentru scaunul cu rotile. Turneul a fost organizat de All England Lawn Tennis Club și Federația Internațională de Tenis.

Campioni
Jucătorul numărul unu mondial, în vârstă de 34 de ani, Novak Djoković, a câștigat la simplu masculin. A fost cel de-al 20-lea titlu de Grand Slam, egalând recordul istoric al lui Federer și Nadal. A fost cel de-al șaselea trofeu la Wimbledon și al treilea consecutiv. 

Djokovic a devenit primul jucător care a câștigat titlurile Australian Open, French Open și Wimbledon în același an calendaristic de la Rod Laver în 1969 și primul care a obținut „Surface Slam” (câștigând majore pe trei suprafețe diferite într-un an calendaristic) de la Nadal, în 2010. El a devenit, de asemenea, al cincilea jucător din Open Era care a câștigat „Channel Slam” (dublu French Open/Wimbledon). A înregistrat cea de-a 100-a victorie pe iarbă din cariera sa, învingându-l pe Márton Fucsovics în sferturile de finală.

Ashleigh Barty a învins-o pe Karolína Plíšková în finală, cu 6–3, 6–7(4–7), 6–3 câștigând titlul la simplu feminin. Ea a devenit prima campioană feminină a Australiei la Wimbledon de la Evonne Goolagong Cawley în 1980 și primul cap de serie care a câștigat titlul de la Serena Williams în 2016. Acesta a fost al doilea titlu de Grand Slam pentru Barty (primul la French Open 2019).

Dublul masculin a fost câștigat de croații Nikola Mektić și Mate Pavić. Pentru Mektić a câștigat primul titlu de Grand Slam la dublu masculin, iar pentru Pavić a fost al treilea titlu, după triumful de la Australian Open 2018 și US Open 2020. De asemenea, au devenit prima pereche croată care a câștigat titlul de dublu la Wimbledon. 

Taiwaneza Hsieh Su-wei și belgiana Elise Mertens au devenit campioane la dublu feminin, învingând în finală perechea rusă Veronika Kudermetova și Elena Vesnina și câștigând primul lor trofeu împreună. Pentru Hsieh a fost al treilea titlu la Wimbledon și al patrulea de Grand Slam, iar pentru Mertens a fost primul la Wimbledon și al treilea titlu de Grand Slam. Datorită faptului că a ajuns în finală, Mertens a recuperat locul 1 mondial la dublu. 

Desirae Krawczyk și Neal Skupski au triumfat la dublu mixt. A fost al doilea titlu major consecutiv al lui Krawczyk la dublu mixt, după succesul ei la French Open 2021. Pentru britanicul Skupski, a fost primul titlu la dublu mixt.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Seniori

Juniori

Premii în bani
Premiile totale de la Campionatele de la Wimbledon pentru 2021 au scăzut cu 7,85%, la 35.016.000 £. Cu toate acestea, cifra premiilor nu include investițiile substanțiale necesare pentru a oferi cazare de calitate jucătorilor sau pentru a crea un mediu cu risc minimizat și un program de testare cuprinzător. 

*per echipă

Note

Legături externe 
 

2021
Wimbledon
2021 în Regatul Unit
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021